María Josefa Amalia de Sajonia (Dresde, 6 de diciembre de 1803 - Aranjuez, 18 de mayo de 1829) (de nombre en alemán: Marie Josepha Amalia von Sachsen) fue reina consorte de España y tercera esposa de Fernando VII.

Biografía 
Era hija del príncipe Maximiliano de Sajonia y la princesa Carolina de Borbón-Parma (prima de su futuro esposo). A los tres meses de edad falleció su madre y su padre envió a María Josefa Amalia a un convento a orillas del río Elba, lugar que abandonaría solo para contraer matrimonio. Como sus hermanos, recibió una instrucción cuidadosa. Fue muy leída, amaba la poesía e incluso escribió poemas en su juventud, incluso para ángeles de la guarda y con motivo de varias celebraciones familiares. 

Se casó con su tío segundo, el rey Fernando VII, viudo y sin hijos, el 20 de octubre de 1819.

La pacata educación que había recibido la reina María Josefa Amalia en el convento y su inexperiencia (contrajo matrimonio con dieciséis años de edad) dieron lugar a que ella, horrorizada, no pudiera consumar el matrimonio en la noche de bodas presa de un profundo pánico, y que después se negara a mantener contacto íntimo alguno con el monarca. Fue necesaria una carta personal enviada por el papa Pío VII para poder convencer a la joven reina de que las relaciones íntimas entre esposos no eran contrarias a la moral del catolicismo, así como necesarias para la procreación de descendencia.

María Josefa Amalia falleció prematuramente de fiebres graves en el Palacio Real de Aranjuez. No tuvo hijos. Su cuerpo reposa en el Panteón de Infantes del Monasterio de El Escorial, pues tradicionalmente el Panteón de los Reyes está reservado a las reinas que han tenido descendencia.

La reina María Josefa Amalia fue una joven devota y aficionada a la poesía. Su figura y los curiosos hechos que hicieron precisa la intervención del Papa, a fin de que consintiera en consumar el matrimonio con el rey Fernando VII, son el sustrato de la novela Los espejos de Fernando VII (2001) de María Pilar Queralt del Hierro.

Distinciones honoríficas 
  Gran Maestre de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España, 20/10/1819 - 18/05/1829).
  Dama de la Orden de la Reina Santa Isabel  (Reino de Portugal).
  Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. (Imperio Austriaco).

Ancestros

Véase también 
 Anexo:Reinas y reyes consortes de España

Enlaces externos 
 Diccionario Biográfico. Real Academia de la Historia María Josefa Amalia de Sajonia

Referencias 

Nacidos en Dresde
Reinas consortes de España del siglo XIX
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Grandes maestres de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas de la Orden de la Reina Santa Isabel
Princesas de Sajonia
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Fallecidos en Aranjuez